Un homme d'honneur peut désigner :
 Un homme d'honneur, le téléfilm réalisé par Laurent Heynemann et diffusé en 2009,
 Un homme d'honneur, la série télévisée de Laurent Vachaud et Anthony Maugendre et diffusée en 2021.